La saison 2007 du Championnat de Finlande de football est la  de la première division finlandaise à poule unique, la Veikkausliiga. Les quatorze meilleurs clubs de l'élite jouent les uns contre les autres deux fois au cours de la saison, à domicile et à l'extérieur. En fin de championnat, le dernier du classement est directement relégué en Ykkönen tandis que l'avant-dernier dispute un barrage de promotion-relégation face au  de D2.

Le club de Tampere United remporte à nouveau le titre en terminant en tête, avec huit points d'avance sur le Haka Valkeakoski et onze sur TPS Turku. Il s'agit du  de champion de Finlande de l'histoire du club, qui réalise même le doublé en battant le FC Honka Espoo en finale de la Coupe de Finlande.

Les 14 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Barrage promotion-relégation 
La dernière place en Veikkausliiga se joue entre le  de D1 et le  de D2 lors d'un barrage disputé en matchs aller et retour.
Cette saison, c'est le FC Viikingit Helsinki,  de première division, qui affronte RoPS Rovaniemi, pensionnaire de D2, pour conserver sa place parmi l'élite.

|}
 RoPS Rovaniemi remporte le barrage et accède à la Veikkausliiga.

Bilan de la saison

Meilleurs buteurs

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Finlande de football

Liens externes 
  Page sur le site RSSSF

Championnat de Finlande de football
Finlande
2007 en Finlande